Сабатини — фамилия.

Известные носители 
 Сабатини, Аличе (род. 1996) — итальянская баскетболистка, победительница конкурса красоты «Мисс Италия» 2015.
 Сабатини, Андреа (1487—1530) — итальянский художник эпохи Возрождения.
 Сабатини, Габриэла (род. 1970) — аргентинская теннисистка.
 Сабатини, Гриффин (род. 1998) — швейцарский футболист.
 Сабатини, Рафаэль (1875—1950) — британский писатель.
 Сабатини, Фабио (род. 1985) — итальянский велогонщик.
 Сабатини, Франческо (1722—1797) — итальянский архитектор, работал в Испании.
 Сады Сабатини — регулярный парк в центре Мадрида на месте конюшен, построенных Франческо Сабатини.